{| class="wikitable"
! Naam
! Voorlopige naamgeving
! Datum ontdekking
! Locatie ontdekking
! Ontdekker
|-|-
| (80501) - || 2000 AX53 || 4 januari 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (80502) - || 2000 AD54 || 4 januari 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (80503) - || 2000 AE54 || 4 januari 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (80504) - || 2000 AS54 || 4 januari 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (80505) - || 2000 AW54 || 4 januari 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (80506) - || 2000 AP55 || 4 januari 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (80507) - || 2000 AU55 || 4 januari 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (80508) - || 2000 AC56 || 4 januari 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (80509) - || 2000 AE56 || 4 januari 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (80510) - || 2000 AJ57 || 4 januari 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (80511) - || 2000 AK57 || 4 januari 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (80512) - || 2000 AM57 || 4 januari 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (80513) - || 2000 AS57 || 4 januari 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (80514) - || 2000 AV58 || 4 januari 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (80515) - || 2000 AA59 || 4 januari 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (80516) - || 2000 AL59 || 4 januari 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (80517) - || 2000 AM59 || 4 januari 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (80518) - || 2000 AS59 || 4 januari 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (80519) - || 2000 AQ60 || 4 januari 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (80520) - || 2000 AV60 || 4 januari 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (80521) - || 2000 AP61 || 4 januari 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (80522) - || 2000 AT61 || 4 januari 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (80523) - || 2000 AN62 || 4 januari 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (80524) - || 2000 AD63 || 4 januari 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (80525) - || 2000 AP63 || 4 januari 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (80526) - || 2000 AC64 || 4 januari 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (80527) - || 2000 AS64 || 4 januari 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (80528) - || 2000 AZ64 || 4 januari 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (80529) - || 2000 AR66 || 4 januari 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (80530) - || 2000 AX70 || 5 januari 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (80531) - || 2000 AY70 || 5 januari 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (80532) - || 2000 AV71 || 5 januari 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (80533) - || 2000 AW72 || 5 januari 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (80534) - || 2000 AB73 || 5 januari 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (80535) - || 2000 AH73 || 5 januari 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (80536) - || 2000 AT74 || 5 januari 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (80537) - || 2000 AA75 || 5 januari 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (80538) - || 2000 AT78 || 5 januari 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (80539) - || 2000 AT79 || 5 januari 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (80540) - || 2000 AZ81 || 5 januari 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (80541) - || 2000 AL82 || 5 januari 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (80542) - || 2000 AD84 || 5 januari 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (80543) - || 2000 AO84 || 5 januari 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (80544) - || 2000 AZ84 || 5 januari 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (80545) - || 2000 AD85 || 5 januari 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (80546) - || 2000 AO85 || 5 januari 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (80547) - || 2000 AR85 || 5 januari 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (80548) - || 2000 AW85 || 5 januari 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (80549) - || 2000 AX88 || 5 januari 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (80550) - || 2000 AK89 || 5 januari 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (80551) - || 2000 AL89 || 5 januari 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (80552) - || 2000 AF90 || 5 januari 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (80553) - || 2000 AN90 || 5 januari 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (80554) - || 2000 AJ91 || 5 januari 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (80555) - || 2000 AO93 || 5 januari 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (80556) - || 2000 AB95 || 4 januari 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (80557) - || 2000 AS96 || 4 januari 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (80558) - || 2000 AQ102 || 5 januari 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (80559) - || 2000 AR103 || 5 januari 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (80560) - || 2000 AX103 || 5 januari 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (80561) - || 2000 AZ104 || 5 januari 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (80562) - || 2000 AY106 || 5 januari 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (80563) - || 2000 AH107 || 5 januari 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (80564) - || 2000 AX109 || 5 januari 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (80565) - || 2000 AN110 || 5 januari 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (80566) - || 2000 AG111 || 5 januari 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (80567) - || 2000 AQ111 || 5 januari 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (80568) - || 2000 AJ112 || 5 januari 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (80569) - || 2000 AG115 || 5 januari 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (80570) - || 2000 AJ115 || 5 januari 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (80571) - || 2000 AQ116 || 5 januari 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (80572) - || 2000 AZ116 || 5 januari 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (80573) - || 2000 AO118 || 5 januari 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (80574) - || 2000 AO119 || 5 januari 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (80575) - || 2000 AD120 || 5 januari 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (80576) - || 2000 AE120 || 5 januari 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (80577) - || 2000 AQ120 || 5 januari 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (80578) - || 2000 AJ121 || 5 januari 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (80579) - || 2000 AF123 || 5 januari 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (80580) - || 2000 AG123 || 5 januari 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (80581) - || 2000 AS124 || 5 januari 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (80582) - || 2000 AY125 || 5 januari 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (80583) - || 2000 AL127 || 5 januari 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (80584) - || 2000 AN127 || 5 januari 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (80585) - || 2000 AV128 || 5 januari 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (80586) - || 2000 AU129 || 5 januari 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (80587) - || 2000 AU131 || 3 januari 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (80588) - || 2000 AW132 || 3 januari 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (80589) - || 2000 AL135 || 4 januari 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (80590) - || 2000 AP135 || 4 januari 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (80591) - || 2000 AA136 || 4 januari 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (80592) - || 2000 AM143 || 5 januari 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (80593) - || 2000 AG144 || 5 januari 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (80594) - || 2000 AA145 || 5 januari 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (80595) - || 2000 AO145 || 6 januari 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (80596) - || 2000 AZ145 || 7 januari 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (80597) - || 2000 AD147 || 6 januari 2000 || Črni Vrh || Črni Vrh
|-
| (80598) - || 2000 AQ147 || 5 januari 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (80599) - || 2000 AB148 || 5 januari 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (80600) - || 2000 AC149 || 7 januari 2000 || Socorro || LINEAR|}

Planetoïdenlijsten